Nis steht für:

 eine Kurzform des männlichen Vornamens Dionysios
 Niš, Stadt in Serbien

NIS steht als Abkürzung für:

 Naftna industrija Srbije, serbisches Energieunternehmen
 National Intelligence Service, englischsprachige Bezeichnung des griechischen Inlandsgeheimdienstes Ethniki Ypiresia Pliroforion
 National Intelligence Service (Südafrika), ein ehemaliger südafrikanischer Nachrichtendienst
 National Intelligence Service (Südkorea), der südkoreanische Geheimdienst
 Natrium-Iodid-Symporter, ein Transportmolekül in der Schilddrüse
 Naval Investigative Service, siehe Naval Criminal Investigative Service
 Network Information Service, ein Verzeichnisdienst in einem Computernetzwerk
 Netzinformationssystem, ein Geoinformationssystem
 die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit ist zuständig für Netz- und Informationssicherheit
 Netzwerk innovativer Schulen in Deutschland der Bertelsmann-Stiftung
 New Israeli Sheqel, die Währung Israels, siehe Schekel
 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (englisch: Newly Independent States)
 N-Iodsuccinimid, das an Stickstoff iodierte Imid der Bernsteinsäure
 Nichtinterventionelle Studie (Non-Interventional Study), reine Beobachtungsstudien in der medizinischen Forschung
 Nicht ionisierende Strahlung, eine Bezeichnung für Elektrosmog in Themen zu Umweltdiskussionen
 Nippon Ichi Software, einen japanischen Spiele-Entwickler und -Softwareverlag
 N.I.S., eine ehemalige deutsche Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie#M.J.S. und N.I.S.
 Noxen-Informationssystem, eine Datenbank des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen über Umweltschadstoffe
 Neurologisches Integrationssystem

NiS steht für:
 chemische Summenformel von Nickel(II)-sulfid

Siehe auch:
 Nis Puk
 Nis Randers
 Nies
 Niss
 Nys

Abkürzung